Municipio de Bear Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bear Grove (condado de Fayette, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Bear Grove (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Bear Grove (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.